Home Sweet Home (engelska: hem, ljuva hem), kan syfta på:

Filmer 
 Home, Sweet Home (film, 1914) – en dokumentär om John Howard Paynes liv som skrev sången Home! Sweet Home!
 Home Sweet Home (film, 1973) – en Belgisk film regisserad av Benoît Lamy
 Home Sweet Home (film, 1982)  – en TV-film av Mike Leigh

Sånger 
 Home! Sweet Home! – en sång från 1823 av Henry Bishop and John Howard Payne
 Home Sweet Home (Mötley Crüe) – en sång av det amerikanska hårdrock / glam metalbandet Mötley Crüe från 1985
 Home Sweet Home '91 – en remix från 1991 av en sång från 1984 av det amerikanska hårdrock / glam metalbandet Mötley Crüe
 Home Sweet Home (sång av Yuki) – en sång av Yuki Isoya
 Home Sweet Home (reggielåt av Dennis Brown) – en reggielåt av Dennis Brown